Лилиенфельд () — многозначный термин.

 Лилиенфельд — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Лилинфельд — округ в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Лилиенфельд — католический монастырь расположенный в одноимённом городе в Нижней Австрии.
 Лилиенфельд — прежнее название посёлка Лесодача в Гулькевичском районе Краснодарского края России.

Фамилия 
Лилиенфельды, Лилиенфельды-Тоали (нем. von Lilienfeld, Lilienfeld-Toal) — остзейский дворянский род.
Известные носители:
 фон Лилиенфельд, Георгий Александрович (? — ?), барон, предводитель дворянства Эстляндской губернии в 1827—1830 гг.
 фон Лилиенталь, Генрих Густавович (21.11.1857 — ?), генерал-майор Русской Армии с 1905, генерал-лейтенант с 1913
 фон Лилиенфельд, Карл-Густав (1711—1759) — барон; камергер Императорского двора
 фон Лилиенфельд, София Васильевна (1724—177?) — баронесса; статс-дама императорского Двора; жена К.-Г. Лилиенфельда
 Лилиенфельд, Юлий Эдгар (1882—1963) — физик, изобретатель транзистора
 фон Лилиенфельд, Яков Генрих (1716—1785) — барон; камергер Императорского двора (до 1743), затем известный литератор в Лифляндии/Эстляндии
 фон Лилиенфельд, Отто Оттович (? — ?), генерал-майор Русской Армии с 1871
 фон Лилиенфельд, Эгмонт Карлович (1845 — 1895), генерал-майор Русской Армии с 1894
 фон Лилиенфельд-Толь, Пауль Фромгольд, он же Лилиенфельд-Тоаль, Павел Фёдорович (1829—1903), барон, Санкт-Петербургский вице-губернатор в 1867—1868, губернатор Курляндии в 1876—1881. Учёный-социолог
 фон Лилиенфельд, Отто Фридрих (1827—1891), барон, основал гавань и город Paulshafen (Павилоста), а также заложил камень в основание первого каменного здания в Павилосте — лоцманского дома. (Название гавани и города — в честь своего брата П.-Ф. фон Лилиенфельда-Толя — губернатора Курляндии)

См. также: Лилиенфельды

Примечания